Богоявле́нск — узловая железнодорожная станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги в Первомайском районе Тамбовской области. Расположена в рабочем посёлке Первомайском.

Станция была открыта в 1866 году на построенной тогда железнодорожной линии Ряжск — Козлов (Мичуринск). Название, вероятно, связано с разрушенной Богоявленской церковью. Существует также версия, что название станции произошло от фамилии архитектора, который строил вокзал на ней.

При станции стал расти посёлок Богоявленск, после революции переименованный в Первомайский.

В 1890 году станция Богоявленск стала узловой, отсюда пошла линия до Волова нынешней Тульской области через Раненбург, Астапово и Данков. Ныне она доходит только до станции Куликово Поле, далее разобрана. От Богоявленска также можно доехать до Староюрьева.

В 3 км к юго-западу от посёлка Первомайского расположено село Новобогоявленское.

Поезда дальнего следования 
По состоянию на июнь 2021 года на станции совершают остановку следующие поезда дальнего следования:

Примечания 

Первомайский район Тамбовской области
Станции Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Тамбовской области